Вільє́-Сент-Оріа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 45 км на північний захід від Орлеана, 36 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 70 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 159,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-Сент-Оріан на сайті французького Національного інституту географії
 Вільє-Сент-Оріан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє-Сент-Оріан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє-Сент-Оріан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільє-Сент-Оріан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар